Famine des pommes de terre peut désigner :

 la grande famine en Irlande, famine en Irlande de 1845 à 1852 ;
 la famine de la pomme de terre dans les Highlands, grande crise agraire dans les Highlands écossais entre 1846 et 1857 ;
 la famine de la pomme de terre en Europe, vaste crise agraire européenne, contemporaine des précédentes.